Csehország
Nové Sedlo, település a Lounyi járásban
Nové Sedlo, település a Sokolovi járásban